Världsmästerskapet i curling för herrar 2017 (officiellt Ford World Men's Curling Championship 2017) arrangeras i Edmonton, Alberta, Kanada den 1–9 april 2017. Detta var det 59:e världsmästerskapet. Kanada vann finalen över Sverige med 4–2 och vann sin 36:e titel.

Kvalificerade lag 
 Värdland
  
 Ett lag från amerikanska zonen
 
 Åtta lag från 2016 års europamästerskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 Två lag från 2016 års pacific-asiatiska mästerskap

Deltagare 
{| class=wikitable
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|A.S.D. Trentino Curling, Cembra
Fyra: Amos Mosaner
Skip: Joël Retornaz
Tvåa: Andrea Pilzer
Etta: Daniele Ferrazza
Reserv: Simone Gonin
Coach: Jean Pierre Ruetsche
|Karuizawa CC, Karuizawa
Skip: Yusuke Morozumi
Trea: Tetsuro Shimizu
Tvåa: Tsuyoshi Yamaguchi
Etta: Kosuke Morozumi
Reserv: Kosuke Hirata
Coach: Hatomi Nagaoka
|Bally Haly G&CC & St. John's CC, St. John's
Skip: Brad Gushue
Trea: Mark Nichols
Tvåa: Brett Gallant
Etta: Geoff Walker
Reserv: Thomas Sallows
Coach: Jules Owchar
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Harbin CC, Harbin
Skip: Liu Rui
Trea: Xu Xiaoming
Tvåa: Ba Dexin
Etta: Zang Jialiang
Reserv: Zou Qiang
Coach: Marcel Rocque
|CC PWA Zoetermeer, Zoetermeer
Skip: Jaap van Dorp
Trea: Wouter Goesgens
Tvåa: Laurens Hoekman
Etta: Carlo Glasbergen
Reserv: Alexander Magan
Coach: Shari Leibbrandt-Demmon
|Oppdal CK, OppdalSkip: Steffen Walstad
Trea: Markus Høiberg
Tvåa: Magnus Nedregotten
Etta: Alexander Lindström
Reserv: Sander Rølvåg
Coach: Thomas Løvold
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Moskvitch CC, MoskvaFyra: Aleksej Stukalskij
Skip: Aleksej Timofejev
Tvåa: Timur Gadzjichanov
Etta: Artur Razjabov
Reserv: Jevgenij Klimov
Coach: Aleksandr Kozyrev
|CC Genève, GenèveFyra: Benoît Schwarz  
Trea: Claudio Pätz
Skip: Peter de Cruz
Etta: Valentin Tanner
Reserv: Romano Meier
Coach: Claudio Pescia
|Curl Aberdeen, AberdeenSkip: David Murdoch
Trea: Greg Drummond
Tvåa: Scott Andrews
Etta: Michael Goodfellow
Reserv: Ross Paterson
Coach: Ian Tetley
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Karlstads CK, Karlstad 
Skip: Niklas Edin
Trea: Oskar Eriksson
Tvåa: Rasmus Wranå
Etta: Christoffer Sundgren
Reserv: Henrik Leek
Coach: Fredrik Lindberg
|Baden Hills G&CC, RheinmünsterSkip: Alexander Baumann
Trea: Manuel Walter
Tvåa: Daniel Herberg
Etta: Ryan Sherrard
Reserv: Sebastian Schweizer
Coach: Thomas Lips
|Duluth CC, DuluthSkip: John Shuster
Trea: Tyler George
Tvåa: Matt Hamilton
Etta: John Landsteiner
Reserv: Joe Polo
Coach: Phill Drobnick
|}

 Grundomgång 
Tabell
De fyra främsta lagen gick till slutspel: lag 1–2 gjorde upp i playoff om en finalplats och lag 3–4 om en semifinalplats.
Om två eller fler lag hamnade på samma antal vinster och det gälde en slutspelsplats spelades ett särspel dem emellan, annars avgjorde inbördes möten tabellplaceringarna.Slutställning Resultat Alla tider avser Mountain Standard Time (UTC –7).
 Runda 1 Lördag 1 april, 14:00 Runda 2 Lördag 1 april, 19:00 Runda 3 Söndag 2 april, 9:00 Runda 4 Söndag 2 april, 14:00 Runda 5 Söndag 2 april, 19:00 Runda 6 Måndag 3 april, 9:00 Runda 7 Måndag 3 april, 14:00 Runda 8 Måndag 3 april, 19:00 Runda 9 Tisdag 4 april, 9:00 Runda 10 Tisdag 4 april, 14:00 Runda 11 Tisdag 4 april, 19:00 Runda 12 Onsdag 5 april, 9:00 Runda 13 Onsdag 5 april, 14:00 Runda 14 Onsdag 5 april, 19:00 Runda 15 Torsdag 6 april, 9:00 Runda 16 Torsdag 6 april, 14:00 Runda 17 Torsdag 6 april, 19:00 Slutspel 

 Playoff, 1 mot 2 Fredag 7 april, 19:00

Playoff, 3 mot 4 
Lördag 8 april, 14:00

 Semifinal Lördag 8 april, 19:00

Bronsmatch 
Söndag 9 april, 12:00

 Final Söndag 9 april, 18:00

Vinnare

Referenser

Källor 
 
 Resultat

Curlingtävlingar
2017 i Kanada
Curling i Kanada
Sportevenemang i Kanada
Sportåret 2017